Buchermühle ist der Ortsname von

 Buchermühle (Neukirchen beim Heiligen Blut), Ortsteil des Marktes Neukirchen b.Hl.Blut, Landkreis Cham, Bayern
 Buchermühle (Pemfling), Ortsteil der Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham, Bayern